Norðurá – rzeka w północnej Islandii, dopływ Héraðsvötn
 Norðurá – rzeka w zachodniej Islandii, dopływ Hvítá